Ас де Оро има више значења:

 Ас де Оро (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ас де Оро, Нуево Љано Гранде (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику